

Chimica 
 PGM – Metalli del gruppo del platino

Codici 
 PGM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Graham (Stati Uniti)

Sigle 
 PGM – abbreviazione di Papyri Graecae Magicae
 PGM – pianta geneticamente modificata (organismi geneticamente modificati)
 PGM – precision-guided munition, per esempio una bomba guidata

Strumenti musicali 
 PGM – serie di chitarre Ibanez dedicata a Paul Gilbert